Moynihan ist ein irischer Nachname. Er leitet sich vom gälischen Ó Muimhneachain (Mann aus Munster) ab. Moynihan ist der Nachname folgender Personen:

 Berkley George Andrew Moynihan (1865–1936), Mediziner 
 Brian Moynihan (* 1959), US-amerikanischer Bankmanager
 Colin Moynihan, 4. Baron Moynihan (* 1955), britischer Ruderer, Politiker und Sportfunktionär
 Daniel Patrick Moynihan (1927–2003), US-amerikanischer Soziologe, Politiker und Diplomat
 Donal Moynihan (1941–2022), irischer Politiker
 James Michael Moynihan (1932–2017), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Syracuse
 Martin Moynihan (1928–1996), US-amerikanischer Verhaltensforscher, Evolutionsbiologe und Ornithologe
 Michael Moynihan (* 1969), US-amerikanischer Musiker, Verleger und Journalist
 P. H. Moynihan (1869–1946), US-amerikanischer Politiker
 Sinéad Moynihan (* 1982), britische Schauspielerin

Siehe auch:

 Minihan
 Monaghan (Begriffsklärung)
 Monahan
 Moynahan